|-
| 104901 - || || 1 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104902 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104903 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104904 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104905 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104906 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104907 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104908 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104909 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104910 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104911 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104912 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104913 - || || 9 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104914 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104915 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104916 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104917 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104918 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104919 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104920 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104921 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104922 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104923 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104924 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104925 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104926 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104927 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104928 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104929 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104930 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104931 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104932 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104933 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104934 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104935 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104936 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104937 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104938 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104939 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104940 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104941 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104942 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104943 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104944 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104945 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104946 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104947 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104948 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104949 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104950 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104951 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104952 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104953 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104954 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104955 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104956 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104957 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104958 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104959 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104960 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104961 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104962 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104963 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104964 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104965 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104966 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104967 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104968 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104969 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104970 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104971 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104972 - || || 10 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104973 - || || 4 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104974 - || || 4 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104975 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104976 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104977 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104978 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104979 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104980 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104981 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104982 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104983 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104984 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104985 - || || 4 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104986 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104987 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104988 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104989 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104990 - || || 13 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104991 - || || 12 de maig, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104992 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104993 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104994 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104995 - || 2000 KJ || 23 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104996 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104997 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104998 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104999 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105000 - || || 27 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
4